Galit Chait (Hebräisch: גלית חייט, Galit Hayat, * 29. Januar 1975 in Kfar Saba) ist eine ehemalige israelische Eiskunstläuferin, die im Eistanz startete.

Sie startete von 1996 bis 2006 zusammen mit Sergei Sachnowski bei internationalen Wettbewerben. Zuvor war ihr Eistanzpartner Maxim Sewostjanow, mit dem sie einen sechsten Platz bei den US-amerikanischen Meisterschaften und einen 28. Platz bei den Weltmeisterschaften von 1994 erreichte.

Bei den Olympischen Spielen 2002 und 2006 war Galit Chait Fahnenträgerin der israelischen Delegation. Zu ihren größten Erfolgen mit Sergei Sachnowski gehörte die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften von 2002.

Nach einer Fußverletzung von Sergei Sachnowski beendete das Eistanzpaar Chait/Sachnowski 2007 seine Karriere. Galit Chait arbeitet heute als Trainerin. Ihre bekanntesten Schüler im internationalen Wettkampfsport sind die israelischen Eistänzer Alexandra Zaretski und Roman Zaretski, aber auch das für Japan startende amerikanisch-japanische Geschwisterpaar Cathy Reed und Chris Reed hat sie zeitweise trainiert.

Seit 2008 ist Galit Chait mit Francesco Moracci verheiratet, einem italienischen Polizisten, der bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin zum Sicherheitspersonal für die israelische Mannschaft gehörte.

Ergebnisse

Eistanz 
(mit Sergei Sachnowski)

Weblinks 

 
 
 Website des Eistanzpaares Chait/Sakhnovsky (archiviert)

Eiskunstläufer (Israel)
Olympiateilnehmer (Israel)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
Israelischer Meister (Eiskunstlauf)
Eiskunstlauftrainer
Israeli
Geboren 1975
Frau